Конь Белый — первый из четырёх Всадников Апокалипсиса, описанный в шестой главе Откровения Иоанна Богослова.
 «Конь белый» — фильм Гелия Рябова, 1993.
 Белый конь — песня Александра Малинина, 1993.
 Белый конь — рассказ Мамина-Сибиряка.
 Белый конь (Вилла «Белый конь») — книга Агаты Кристи.
 Белый конь Апокалипсиса — книга Олега Гусева.
 Белый конь с золотой гривой — книга Вильяма Козлова.
 Белый конь — шахматная фигура.

См. также